

Chimica 
 S63 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.63 – prototipo di idrovolante bimotore della Savoia-Marchetti